Фишерхорн (). В Швейцарии в Бернских Альпах существует несколько горных вершин с таким названием:

 Гросс-Фишерхорн (), высота — 4 049 метров над уровнем моря.
 Хинтер-Фишерхорн (), высота — 4 025 метров над уровнем моря.
 Клайн-Фишерхорн (), другое название Окс (), высота — 3 900 метров над уровнем моря.